Sérgio Lopes (futebolista)
 Sérgio Lopes (músico)
 Sérgio Lopes Falcão